Забобу́риха (также встречаются названия Забабуриха, Забобурыха) — река в Новосибирской области. Левый приток Ини.

Забобуриха берёт начало в заболоченном овраге в наукограде Кольцово. В пойме реки обустроен парк «Кольцово», на территории которого река проходит через два озера. Далее Забобуриха выходит в посёлок Двуречье, в трубе пересекает грузовой ход Транссибирской магистрали между станциями Барышево и Крахаль, проходит через село Барышево и впадает в Иню.

Галерея

Примечания

Ссылки 
 
 Парк Кольцово — официальный сайт
 

Притоки Ини (нижнего притока Оби)
Реки Новосибирского района
Кольцово (Новосибирская область)